Kirby es un personaje de la película La tostadora valiente. También aparece en La tostadora valiente al rescate y La tostadora valiente va a Marte. Es un electrodoméstico —al igual que el resto de protagonistas—, en concreto es un aspirador.

La tostadora valiente
En esta película, Kirby vive en una vieja casa con sus amigos electrodomésticos. Todos ellos echan de menos al dueño que tenían hace años. Por ello, Tostador decide que deben ir en su búsqueda. Al principio piensa que es una locura, pero después de todo se apunta.

La tostadora valiente al rescate
En ésta secuela de la primera película, Kirby y sus amigos viven en un laboratorio universitario junto con unos animales. Cuando se enteran de que en el ordenador de su dueño hay un virus informático y van a enviar a los animales a otro laboratorio, él y sus amigos se ponen en marcha para solucionar el problema.

La Tostadora Valiente va a Marte
En la tercera película, Robbie, el hijo del dueño vuela misteriosamente hacia Marte. Por lo que Tostadora y sus compañeros van al espacio en su búsqueda. 

Personajes de La tostadora valiente